Haukadalur ist der Name folgender Täler in Island:

 Haukadalur, ein Tal im Süden Islands 
 ein Tal im Westen Islands in der Nähe von Búðardalur in der Gemeinde Dalabyggð, siehe Haukadalur (Dalabyggð)
 ein Tal in den Westfjorden in der Nähe von Þingeyri in der Gemeinde Ísafjarðarbær, siehe Haukadalur (Ísafjarðarbær)